Ха́рловка:
 Харловка — бывшее село в Мурманской области.
 Харловка — деревня в Москаленском районе Омской области.
 Харловка — река в Мурманской области.